Niemcy:
 Adenauerplatz – plac w Berlinie
 Adenauerplatz – plac w Bielefeldzie
 Adenauerplatz – plac w Heidelbergu
 Adenauerplatz – stacja metra w Berlinie

Zobacz też:
 Konrad-Adenauer-Platz